

Arte
 Museo Czartoryski – museo di Cracovia

Persone
 Czartoryski – famiglia nobile di origine polacco-lituana
 Adam Jerzy Czartoryski – politico, scrittore e diplomatico polacco
 Adam Kazimierz Czartoryski – scrittore e politico polacco
 Adam Ludwik Czartoryski – nobile polacco
 August Czartoryski – religioso polacco
 August Aleksander Czartoryski – principe polacco
 Augustyn Józef Czartoryski – principe polacco
 Konstanty Adam Czartoryski – militare polacco
 Michał Fryderyk Czartoryski – principe polacco-lituano
 Władysław Czartoryski – filantropo e diplomatico polacco

Pagine correlate
Czartoryska